JIL est un sigle qui peut désigner :
 Jaringan Islam Liberal (en français, Réseau de l'islam libéral), un groupement informel dont l'objectif est de discuter et de diffuser une interprétation libérale de l'islam en Indonésie.

Jil est un nom qui peut désigner :
 Jil, la 28e lettre de l'alphabet géorgien ;
 Jil, une communauté rurale, en Arménie.

Jil est aussi un prénom.